

Geografia

Austria 
 Vils – miasto w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Reutte

Dania 
 Vils – miejscowość

Niemcy 
 Vils – rzeka, dopływ Dunaju
 Vils – rzeka, dopływ Lech
 Vils – rzeka, dopływ Naab

Inne 
 Vils – krater marsjański

Zobacz też 
 fils